Жабляк:

 Жабляк — город в Черногории на севере страны, административный центр муниципалитета. 
 Жабляк Черноевича — средневековый город и крепость в Черногории на Скадарском озере.